Bruinflankklauwiervireo
 Geelbrauwklauwiervireo
 Grijskapklauwiervireo
 Groene klauwiervireo